Denver
 Denver (Indiana)
 Denver (Iowa)
 Denver (Missouri)
 Denver (Pensilvânia)

Ver também 
 Denver, the Last Dinosaur

Desambiguações de topônimos